Por Simancas pode estar à procura de:
Simancas - um município da Espanha.
Simancas - uma estação do Metro de Madrid.
Arquivo Geral de Simancas - um dos mais importantes históricos da Espanha.

Desambiguação